Наза́ренко — українське прізвище, патронімічне, із суфіксом і закінченням -енко. Від імені Назар.

Відомі носії 

 Назаренко Анастасія Костянтинівна — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Назаренко Анастасія Олександрівна — українська радянська діячка, педагог, заслужений вчитель УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.
 Назаренко Анатолій Петрович (* 1959) — радянський і український футболіст, виступав на всіх позиціях у полі, футбольний тренер. Чемпіон СРСР 1983 року в складі «Дніпра».
 Назаренко Андрій Валерійович (* 1979) — голова Кіровоградської ОДА (2020—2021).
 Назаренко Андрій Володимирович (1985—2015) — розвідник-кулеметник 131 ОРБ Збройних сил України, учасник російсько-української війни, загинув 20.06.15 в бою під Павлополем.
 Назаренко Андрій Олегович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Анна Сергіївна — українська і азербайджанська волейболістка.
 Назаренко Аскольд Федорович — український учений у галузі гідродинаміки
 Назаренко Богдан Анатолійович (1982—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Назаренко Валентин Спиридонович — український інженер.
 Назаренко Василь — кобзар
 Назаренко Василь Андрійович — український хімік, член-кореспондент АН УРСР
 Назаренко Василь Мойсейович (* 1931) — праведник народів світу.
 Назаренко Віктор Олександрович ( 1956) — український військовик, генерал-лейтенант, голова ДПСУ (2014—2017).
 Назаренко Віталій Юрійович ( 1968) — український ентомолог.
 Назаренко Володимир Афанасійович (1906—1971) — командир роти 77-го стрілецького полку 80-й стрілецької дивізії 13-й армії Північно-Західного фронту, лейтенант.
 Назаренко Володимир Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Володимир Миколайович — український поет
 Назаренко Володимир Михайлович (1931—2013) — український вчений, винахідник, доктор технічних наук, професор.
 Назаренко Галина Олексіївна — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Назаренко Ганна Пантеліївна — українська радянська діячка, заточувальниця Харківського заводу тракторних двигунів. Депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.
 Назаренко Григорій Павлович — бандурист.
 Назаренко Дмитро Анатолійович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Дмитро Валерійович (* 1980) — турецький плавець українського походження, який виступав у дисциплінах з комплексним стилем плавання.
 Назаренко Дмитро Ілларіонович (1861—?, після 1906) — Депутат Державної думи Російської імперії I скликання від Харківської губернії.
 Назаренко Дмитро Миколайович — український футболіст, захисник «Олександрії».
 Назаренко Дмитро Миколайович (1974—2014) — сержант міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Дмитро Павлович (1917—1969) — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Назаренко Дмитро Юрійович (*1985) — український державний діяч, виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації.
 Назаренко Євген Данилович (1938—2009) — краєзнавець, історик, педагог, знаний фахівець із геральдики.
 Назаренко Євген Олексійович — український кореспондент, журналіст 24 телеканалу.
 Назаренко Євген Федорович — український кінодраматург.
 Назаренко Євгенія Павлівна — радянська волейболістка, гравчиня збірної СРСР (1973—1976).
 Назаренко Іван Дмитрович — український історик, філософ, громадсько-політичний та державний діяч.
 Назаренко Іван Іванович — завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів КНУБА, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Назаренко Іван Тимофійович — голова Миколаївського облвиконкому.
 Назаренко Ігор Віталійович — полковник ЗСУ, лицар ордена Данила Галицького
 Назаренко Ігор Петрович (* 1964) — доктор технічних наук, професор.
 Назаренко Карп (1820—1890) — лірник.
 Назаренко Костянтин Петрович — український громадсько-політичний діяч.
 Назаренко Леонід Іванович — заслужений донор України.
 Назаренко Леонід Миколайович — радянський військовик, кавалер ордена Червоної зірки.
 Назаренко Леонід Ферапонтович (1921—2020) — український орнітолог, ветеран Німецько-радянської війни, кандидат біологічних наук, доцент.
 Назаренко Людмила Анатоліївна — учителька Миколаївської ЗОШ I—III ступенів № 11 Миколаївської міської ради, заслужений вчитель України
 Назаренко Людмила Ігорівна (* 1967) — українська баскетболістка. Вона брала участь у жіночому турнірі на літніх Олімпійських іграх 1996 року.
 Назаренко Микола Григорович — донський казак, колабораціоніст, згодом відомий діяч антирадянської діаспори.
 Назаренко Михайло Йосипович — український літературознавець і письменник.
 Назаренко Олег Григорович — радянський та український футболіст, виступав на позиції півзахисника.
 Назаренко Олександр Васильович — історик і філолог, фахівець у царині російського середньовіччя. Доктор історичних наук (1996).
 Назаренко Олександр Вікторович — український дзюдоїст, Майстер спорту України міжнародного класу.
 Назаренко Олександр Євгенійович — український футболіст, правий вінгер «Дніпра-1».
 Назаренко Павло — хорунжий Армії УНР
 Назаренко Павло Олександрович (* 1995) — білоруський футболіст, захисник казахського клубу «Шахтар» з Караганди.
 Назаренко Парасковія Олександрівна (* 1950) — українська радянська діячка, стернярка. Депутат Верховної Ради СРСР 10-го скликання.
 Назаренко Роман Олегович — український релігієзнавець, сходознавець, викладач УКУ та Києво-Могилянської бізнес-школи.
 Назаренко Руслан Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Світлана Анатоліївна (відома як співачка Ая) — російська та киргизька співачка, вокалістка гурту «Город 312».
 Назаренко Сергій Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Сергій Валентинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назаренко Сергій Юрійович — український футболіст, півзахисник.
 Назаренко Степан Григорович — український фотохудожник, фотопортретист.
 Назаренко Тетяна — український літературознавець у США.
 Назаренко Юрій Іванович — український письменник та перекладач
 Назаренко Юрій Йосипович — український поет
 Назаренко Яків Ісайович (1910—1975) — Герой Радянського Союзу.
 Назаренко Ян Франтасійович (1991—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Назаренко-Кійвікас Наталія — українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу 2013 року з фітнесу.

Топонім 
 Назаренко — Протягом 1976—1993 рр. назва села Чортовець, Городенківський район Івано-Франківська область.

Примітки